imusic-school est une société française qui développe et commercialise des cours de musique consultables en ligne.

Elle propose à ses élèves de consulter par internet un catalogue de vidéos et de supports pédagogiques, sur plusieurs instruments, parmi lesquels le piano, la guitare, le chant.

Histoire 
La société imusic-school a été créée en août 2007 par Roland Pepe et Paul Cesari

Notes et références 

Entreprise de l'industrie musicale ayant son siège en France